Семкович () — польская фамилия. Известные носители:
 Семкович, Александер (1850—1923) — польский учёный—историк, медиевист. Профессор Львовского университета.
 Семкович, Владислав (1878—1949) — польский учёный—историк, медиевист. Профессор Ягеллонского университета. Сын предыдущего.